Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bourbon » :

Infanterie
 Le régiment de Bourbon renommé le    d'infanterie de ligne

Cavalerie
 Le régiment de Bourbon cavalerie devenu régiment de Bourbon dragons, renommé le   de dragons 

Homonymie d'unités militaires